Trinity College může odkazovat na:

 Trinity College v Cambridgi – kolej University of Cambridge
 Trinity College – nejstarší irská kolej dublinské univerzity
 Trinity College v Oxfordu – kolej Oxfordské univerzity
 Trinity College – jedna z kolejí Torontské univerzity